Zakłady Sprzętu Sportowego i Turystycznego Polsport w Toruniu – nieistniejące przedsiębiorstwo przemysłu sportowego z siedzibą w Toruniu.

Lokalizacja 
Zakład znajdował się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Szosa Bydgoska 26, w sąsiedztwie Centrum Handlowego Toruń Plaza.

Historia 

Początki zakładu sięgają roku 1955, kiedy to między ul. Broniewskiego a Szosą Bydgoską powstały Toruńskie Zakłady Przemysłu Terenowego. W 1975 roku zmieniono jego nazwę na Zakłady Sprzętu Sportowego i Turystycznego Polsport oraz uruchomiono nowy asortyment produkcji, były to m.in. namioty turystyczne, plecaki i torby, plastikowe narty i sanki, wiosła do kajaków i pontonów. Warto dodać, że Polsport był wówczas jedynym producentem noszy sanitarnych w Polsce.

Po 1989 roku przedsiębiorstwo zaczęło tracić płynność finansową, a w 1995 roku znalazło się pod zarządem komisarycznym. Ostatecznie w 2006 roku władze zakładu ogłosiły jego upadłość. W wyniku licytacji przeprowadzonej przez jego likwidatora, budynki Polsportu kupiła firma Marbud, która z kolei sprzedała jego wyposażenie spółce Yawo. Ta zaś, obecnie działając pod nazwą Pol-sport otworzyła zakład w Chełmży, która zatrudnia 22 osoby. Na terenie byłego zakładu w Toruniu w 2008 roku wybudowano Park Handlowy Zieleniec.

Zatrudnienie 
W chwili zamknięcia przedsiębiorstwa (2006 rok) liczba pracowników wynosiła 60 osób.

Zobacz też 
 Gospodarka Torunia

Przypisy 

Nieistniejące przedsiębiorstwa w Toruniu